Knut Wicksell – economista svedese
 Ragnar Wicksell – calciatore svedese
 Sven Dag Wicksell – docente svedese